Pedro Mártir pode referir-se a:

Pedro de Verona, conhecido por São Pedro Mártir, um mártir do século XIII
Pietro Martire Vermigli, teólogo italiano do século XVI
Pietro Martire d'Anghiera, historiador da exploração espanhola das Américas
Sierra de San Pedro Mártir, uma serra da Baixa Califórnia